Нокс Сити има више значења:
 Нокс Сити (Тексас)
 Нокс Сити (Мисури)